Plusieurs personnalités de la famille royale de Grèce ont été prénommées Marie :
 Marie de Grèce (1876-1940), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, grande-duchesse de Russie ;
 Marie de Grèce (1882-1962), princesse Bonaparte puis, par son mariage, princesse de Grèce et de Danemark.

Voir aussi 
 Marina de Grèce (1906-1968), princesse de Grèce et de Danemark puis, par son mariage, duchesse de Kent ;
 Anne-Marie de Grèce (1946), princesse de Danemark puis, par son mariage, reine des Hellènes ;
 Maria-Olympia de Grèce (1996), princesse de Grèce et de Danemark.